

Patronyme

 Martin Melkonian (1950- ), écrivain français ;
 Monte Melkonian (1957 - 1993), activiste et militaire arménien ;
 Samuel Melkonian (1984- ), footballeur international arménien.